Wkręty z górnej półki (ang. PrankStars) – reality show, które odbywało się comiesięcznie, przy ukrytej kamerze.

Począwszy od 2012 roku, serial nie pojawia się już na amerykańskim harmonogramie Disney Channel.

Gwiazdy

Lista odcinków

|}

Programy Disney Channel
Programy typu ukryta kamera